Wewer steht für:

 Wewer, ein südwestlicher Stadtteil von Paderborn im Osten Nordrhein-Westfalens 
 Schloss Wewer, eine Schlossanlage im Paderborner Wewer

Wewer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Wewer (1836–1914), deutscher Mönch 
 Flemming Wewer (1943–2019), dänischer Radrennfahrer
 Göttrik Wewer (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker 
 Heinz Wewer (1935–2022), deutscher Journalist, Politikwissenschaftler und Historiker
 Nadine Wewer (* 1981), deutsche Designerin, Illustratorin und Autorin
 Willi Wewer (1912–1997), deutscher Maler und Grafiker sowie Kunsterzieher

Siehe auch:
 Weaver
 Wever
 Wewers